Ла-Рош-Ванно́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Венаре-Ле-Лом. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21528.

Население

Экономика 
В 2010 году среди 88 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 69 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 78,4 %, в 1999 году было 67,1 %). Из 69 активных жителей работали 63 человека (29 мужчин и 34 женщины), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 19 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ла-Рош-Ванно 

Коммуны департамента Кот-д’Ор